Примера B Насьональ 2007/2008 — 22-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 10 августа 2007 года и закончился 14 июня 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
Первые матчи были проведены 25 июня, а ответные состоялись 29 июня.

|}

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2007/2008
Аргентина
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2007 году
Спорт в Аргентине в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008